Подібність — властивість мати спільні риси, характер протікання процесу тощо

Подібність в математиці та комп'ютерних науках 
 Подібність геометрична — подібність форми натурного зразка і моделі незалежно від їх розмірів.

 Подібність матриць — відношення еквівалентності між матрицями  та  коли існує невироджена матриця  (називається матрицею переходу), така що 

 Коефіцієнт подібності
 Косинус подібності
 
  або подібність рядків

Подібність в інших областях 
 Молекулярна подібність
 Подібність фізична — подібність, за якої існують постійні відношення значень фізичних величин, що характеризують процес у натурному зразку й моделі, у подібні моменти часу. Фізичні явища, процеси або системи подібні, якщо в подібних точках простору і подібні моменти часу величини, які характеризують стан системи пропорційні величинам іншої системи.
 Подібність часова або гомохронність — подібність, за якої відношення між інтервалами часу перебігу процесу, що має місце у двох системах (натурному зразку й моделі), постійне.
 Структурна подібність

Див. також 

 Подібні фізичні явища

Література